Fleischbein ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Joseph Fleischbein (1802–1868),  deutschamerikanischer Maler
 Heinrich Benedikt Fleischbein (1747–1793), deutscher Priester, Theologe und Hochschullehrer
 Philipp Nicolaus von Fleischbein (1637–1698), Solms-Licher Rat und Oberamtmann, Ratsherr und Jüngerer Bürgermeister in Frankfurt am Main